Oberón (u Oberon, sin tilde) puede referirse a:
 Oberón; en la mitología celta y en las leyendas medievales, el Rey de las Hadas; y el Rey de los Elfos en la historia legendaria de la dinastía de los merovingios (como Alberich). Es famoso como personaje en la obra de William Shakespeare, El sueño de una noche de verano.
 Oberón, ópera romántica en tres actos de Carl Maria von Weber.
 Oberón, el más exterior de los satélites del planeta Urano.
 Oberon, un lenguaje de programación.
Oberón, o Sugou Nobuyuki, es el enemigo principal del segundo arco del anime Sword Art Online.
 Oberón, personaje ficticio de DC Comics.
 Oberon, una editorial.
 El oberón o ununoctio (conocido anteriormente como eka-radón); nombre sistemático temporal dado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada al elemento sintético transactínido con número atómico 118 y cuyo símbolo químico temporal es Uuo.